Вильям Мотти (; ) — французский легкоатлет, специалист по многоборьям. Выступал за сборную Франции по лёгкой атлетике в 1981—1995 годах, победитель Кубка Европы в командном зачёте, победитель и призёр первенств национального значения, участник двух летних Олимпийских игр.

Биография 
Вильям Мотти родился 25 июля 1964 года в городе Бонди департамента Сен-Сен-Дени.

Впервые заявил о себе в лёгкой атлетике на международном уровне в сезоне 1981 года, когда вошёл в состав французской национальной сборной и побывал на юниорском европейском первенстве в Утрехте, откуда привёз награду серебряного достоинства, выигранную в прыжках в высоту.

Впоследствии специализировался на десятиборье, в частности представлял страну в этой дисциплине на летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе — с результатом в 8266 очков стал здесь пятым.

В 1986 году стартовал на чемпионате Европы в Штутгарте, но вынужден был досрочно завершить выступление и не показал никакого результата.

В 1987 году на чемпионате мира в Риме закрыл десятку сильнейших в десятиборье.

С середины 1990 года отбывал двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне — на сей раз набрал в сумме всех дисциплин десятиборья 8164 очка, установив тем самым свой личный рекорд и расположившись в итоговом протоколе соревнований на седьмой позиции.

После барселонской Олимпиады Мотти ещё в течение некоторого времени оставался в составе легкоатлетической команды Франции и продолжал принимать участие в крупнейших международных стартах. Так, в 1993 году он занял шестое место в семиборье на чемпионате мира в помещении в Торонто, тогда как на Кубке Европы по легкоатлетическим многоборьям в Оулу стал десятым в личном зачёте десятиборья и помог своим соотечественникам выиграть мужской командный зачёт.

В 1994 году отметился выступлением на чемпионате Европы в Хельсинки, участвовал в домашнем Кубке Европы в Лионе, где занял пятое место в личном зачёте и вновь выиграл командный зачёт. В этом сезоне был исключён из возглавляемой немецкими десятиборцами тренировочной группы за отказ от прохождения допинг-теста.

На Кубке Европы 1995 года в Вальядолиде не финишировал, при этом французы всё равно стали вторыми.

Примечания 

Многоборцы Франции
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1984 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1992 года
Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил